Шотландский Первый Дивизион 1954/1955 () — 58-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 11 сентября 1954 года и закончился 30 апреля 1955 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1954/1955
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1954 году
Спорт в Шотландии в 1955 году